

Geografia 
 Australia
 Scarborough – sobborgo costiero di Perth, Australia Occidentale
 Scarborough – sobborgo balneare di Wollongong, Nuovo Galles del Sud
 Scarborough – sobborgo residenziale della Regione della baia di Moreton, Queensland
 Canada
 Scarborough – quartiere residenziale di Calgary, Alberta
 Scarborough – quartiere ed ex comune all'interno di Toronto, Ontario, ora incorporata in essa

 Mar Cinese Meridionale 
 Secca di Scarborough – gruppo di scogli e banchi di sabbia contese da Repubblica popolare cinese, Repubblica di Cina e Filippine

 Nuova Zelanda 
 Scarborough – sobborgo di Christchurch
 Regno Unito
 Scarborough – città del North Yorkshire
 Scarborough – distretto di governo locale del North Yorkshire
 Castello di Scarborough – situato nel North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Scarborough – città della Contea di Cumberland, Maine
 Sudafrica
 Scarborough – città della Municipalità metropolitana di Città del Capo
 Trinidad e Tobago
 Scarborough – città di Tobago

Altro 
 Scarborough – nave della Prima Flotta